Гали́на Миха́йловна Зе́нова (род. 13 ноября 1938, Ярцево, Смоленская область) — советский и российский микробиолог и  почвовед, специалист по экологии актиномицетов, доктор биологических наук (1998), профессор МГУ.

Биография 
Родилась 13 ноября 1938 года в городе Ярцево, Её родители были учителями. В 1961 году окончила биолого-почвенный факультет Московского университета. В 1965 году начала работать на кафедру биологии почв МГУ. Под руководством Николая Александровича Красильникова в 1966 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Меланоидные пигменты актиномицетов». В 1998 году защитила докторскую диссертацию «Актиномицеты в наземных экосистемах». В 2003 году присвоено учёное звание профессора. С 2011 года является заслуженным профессором МГУ.

Научная деятельность 
Научные интересы Зеновой связаны с почвенной микробиологией. Специализируется на изучении экологии актиномицетов. В 1992 году удостоена Ломоносовской премии. Открыла, что стрептомицеты и зелёные водоросли могут формировать симбиотические ассоциации с образованием таллома похожий лишайниковый, который был назван ею «актинолишайником». Совместно с Звягинцевым исследовала популяции актиномицетов, развивающиеся в почвах с разной кислотностью. Установила, что увеличением щелочности численность актиномицетов увеличивается. Выявила сукцессионные изменения в таксономической структуре почвенных актиномицетов. Входила в состав диссертационного совета при МГУ.

Награды 
Награждена медалями «Ветеран труда» и «В память 850-летия Москвы». Заслуженный профессор Московского университета (2011)

Публикации 
Опубликовала более 250 научных работ, в том числе.

Примечания

Ссылки 

 Галина Михайловна Зенова (профиль в системе ИСТИНА) 

Почвоведы СССР
Почвоведы России
Микробиологи СССР
Микробиологи России
Авторы учебников